Josef 1. (også Joseph 1., José 1. og Giuseppe 1.) kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Josef 1. (Tysk-romerske rige) (1678–1711) – Tysk-romersk kejser og konge af Ungarn og Bøhmen 1705–1711
 Josef 1. af Portugal (1714–1777) – konge af Portugal 1750–1777
 Joseph Bonaparte (1768–1844) – konge af Napoli 1806–1808 og konge af Spanien 1808–1813

Se også 
 Josef